Tunturi steht für:

 finnische Bezeichnung für Fjell
 Tunturi (Fahrradhersteller), finnischer Fahrradhersteller

Tunturi ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Tunturi (* 1996), finnische Fußballspielerin